Александр Сергеевич Гущин:
 Гущин, Александр Сергеевич (1902—1950) — советский историк искусства, доктор искусствоведения, профессор.
 Гущин, Александр Сергеевич (1966—2000) — советский и украинский футболист.
Гущин, Александр Сергеевич (1959) — депутат Верховного совета АРК I созыва.